Вторая лига Украины по футболу 2019/2020 — 28-й сезон Второй лиги, который стартовал 27 июля 2019 года и был досрочно завершён 11 июня 2020, в связи с пандемией COVID-19.

Состав участников 

  — новые команды, не игравшие в предыдущем сезоне на профессиональном уровне (некоторые выступавшие в Любительском чемпионате Украины).
Примечания
 Клубы которые по итогам прошлого сезона повысились в классе: «Кремень», «Минай», «Черкащина-Академия», и «Металлург».
 Перед началом сезона статус профессиональных клубов потеряли или были расформированы следующие клубы: «Мир» и «Сумы» (вылетели из первой лиги).

Регламент 
Чемпионат Украины по футболу во второй лиге 2019/2020 поделен на две подгруппы по 11 команд, в каждой подгруппе участники играют между собой в три круга (30 туров). По итогам сезона 4 (по 2 из каждой группы) лучшие команды выходят в Первую лигу, а еще две (по 1 из каждой группы) поборются за выход в стыковых матчах с участниками которые займут 13-14 место в первом дивизионе; Две (по 1 из каждой группы) последние команды вылетают в любительский чемпионат.

Однако в связи с пандемией COVID-19, участники сыграли между собой только в два круга (20 туров) и чемпионат был досрочно завершен. А по итогам сезона, как и прежде 4 (по 2 из каждой группы) лучшие команды выходят в Первую лигу, еще две (по 1 из каждой группы) поборются за выход в стыковых матчах с участниками которые займут 15-16 место в первом дивизионе (в следующем сезоне в Первой лиге будут играть 18 команд), также со Второй лиги никто не вылетает.

Региональное распределение

Географическое распределение команд

Группа А

Турнирная таблица 

|
|
|
|
|
|
|
|

Приоритет: 1) Очки в личных встречах; 2) разница голов в личных встречах; 3) забитые голы в личных встречах; 4) разница мячей во всех встречах; 5) забитые голы во всех встречах

Результаты матчей

Индивидуальные достижения

Лучшие бомбардиры

Группа Б

Турнирная таблица 

|
|
|
|
|
|
|
|

Приоритет: 1) Очки в личных встречах; 2) разница голов в личных встречах; 3) забитые голы в личных встречах; 4) разница мячей во всех встречах; 5) забитые голы во всех встречах

Результаты матчей

Индивидуальные достижения

Лучшие бомбардиры

Плей-офф за место в Первой лиге

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Профессиональной футбольной лиги

Вторая лига Украины по футболу
Украина
Футбол на Украине в сезоне 2019/2020
Украина 3